Bigbee bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bigbee (Alabama), im Washington County
 Bigbee (Mississippi), im Monroe County

Sonstiges:
 Bigbee (Marskrater)
 Bigbee Branch, Fließgewässer im Hardin County, Tennessee
 Bigbee Creek, Fließgewässer im Linn County, Oregon

Siehe auch:
 Bigby